České příjmení Hubička nosí více osob:

 Alois Hubička (1919–2002) – český šperkař, sochař a středoškolský pedagog
 Alena Hubičková (* 1928) – česká textilní výtvarnice, malířka, ilustrátorka a grafička
 Jan Hubička (* 1978) – český matematik a programátor
 Jiří Hubička (1922–1995) – český klavírista a hudební pedagog, manžel Aleny Hubičkové
 Radan Hubička (* 1960) – český architekt
 Stanislav Hubička (1930–2018) – český architekt

fiktivní osoby
 výpravčí Hubička – postava z novely a filmu Ostře sledované vlaky

Externí odkazy 
 

Česká příjmení